Трка на 400 метара у женској конкуренцији на 12. Светском првенству у атлетици 2009. у Берлину одржана је 15., 16. и 18. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Осаки 2007. бранила је Кристин Охуруогу из Уједињеног Краљевства.

Земље учеснице 
Учествовале су 42 такмичарке из 33 земље.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)

  (3)
  (2)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Рекорди на 400 метара за жене пре почетка светског првенства 15. августа 2009. године:

Најбољи резултати у 2009. години 
Десет најбржих атлетичарки 2009. године је пре почетка светког првенства (15 августа 2009) заузимало следећи пласман.

''Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП.

Квалификационе норме

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 15. августа 2009. године. У квалификацијама су учествовале 45 атлетичарке које су биле подељене у 6 група. Пласман у полуфинале избориле су по 3 првопласиране из сваке групе (КВ) и 6 са најбољим резултатом (кв).,,

Полуфинале 
Такмичење је одржано 16. августа 2009. године. Такмичарке су биле подељене у 3 групе. Пласман у финале обезбедиле су по 2 првопласиране спринтерке из сваке груое (КВ) те још 2 са најбољим резултатом (кв).,,

Финале 
Такмичење је одржано 18. августа 2009. године у 19:35.,,

Референце

Спољашње везе 
 Резултати трке на сајту WA.
 Комплетни резултати на СП 2009. на сајту WA
 Комплетни резултати трке на 400 м на сајту /todor66.com

Светско првенство у атлетици на отвореном 2009.
Трка на 400 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном